Alfred A. Knopf, maison d'édition basée à New York aux États-Unis fondée en 1915 par Alfred A. Knopf, Sr., et sa femme Blanche Knopf.

 Chris Knopf (1951-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Edwin H. Knopf (1899, New York  1981), un producteur de film américain.
 Hermann Knopf (1870-1928), peintre de scène de genre autrichien

Voir aussi 
 Roter Knopf
 

Patronyme allemand